A Korytné településnév jelentései:

 Alsóleszéte (Korotnó), Felsőleszéte szlovákiai község részének szlovák neve a Vágújhelyi járásban
 Korotnok szlovákiai község szlovák neve a Lőcsei járásban